Леони́д Жу́ков:
 Жуков, Леонид Борисович (род. 1955) — русский поэт, эссеист, критик, издатель и общественный деятель.
 Жуков, Леонид Георгиевич (1914—2001) — министр дорожного и транспортного хозяйства, министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог/автомобильного транспорта Казахской ССР.
 Жуков, Леонид Степанович (1925—2021) — капитан Советской Армии, прототип и главный герой книги «Нераскрытые парашюты».